Le tournoi de tennis de Cesena est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute du 17 au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Catherine Tanvier, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Catherine Suire et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cesena
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Cesena
Sport en Italie en 1992
Tennis en février 1992